David Perry – attore pornografico
 David Perry – sviluppatore di videogiochi
 David Perry – regista australiano
 David Perry – rugbista inglese